

События 
 Начался кризис индустрии компьютерных игр 1983 года, продолжавшийся до  года.
 Основана компания Infogrames Entertainment SA.
 Основана компания Origin Systems.
 Основана компания Interplay Productions.
 Основана компания Navarre Corporation.

Выпуски игр

Аркадные автоматы 
 Bally/Midway выпустили гоночный боевик Spy Hunter
 Cinematronics выпустила Dragon's Lair, первую видеоигру на лазерном диске
 Atari выпустила Star Wars, игру в векторной графике по мотивам одноимённого фильма
 В Японии Konami выпустила Gyruss; распространением игры в Северной Америке стала заниматься Centuri
 Namco выпустила Mappy, Pac & Pal, Phozon, Libble Rabble и Pole Position II
 Nintendo выпустила аркады Mario Bros. и Donkey Kong Jr. Math
 Atari выпустила Major Havoc, векторную вертикальную  игру.

Игры для домашних компьютеров и приставок 
 Mattel Electronics выпустила World Series Baseball для Intellivision
 Origin Systems выпустила Ultima III: Exodus
 Electronic Arts выпустила M.U.L.E. и Pinball Construction Set
 Bug-Byte выпускает платформер Manic Miner для ZX Spectrum
 Ultimate Play The Game выпускает свои первые видеоигры Jetpac и Atic Atac для ZX Spectrum
 Psion выпускает Chequered Flag для ZX Spectrum
 Вышел Spiderdroid для Atari 2600
 Infocom выпустила игры Enchanter, Suspended: A Cryogenic Nightmare, Infidel, Planetfall и The Witness.

Технологии 
 Sega выпустила в Японии персональный компьютер SC-3000 и игровую консоль SG-1000
 Nintendo выпустила в Японии консоль Family Computer. В скором времени появилось большое количество жалоб на нестабильность системы, в результате чего Nintendo пришлось отозвать продукт и выпустить его позже, уже с другой материнской платой.
 Coleco выпустила домашний компьютер Adam. Coleco недооценила стоимость разработки, и столкнулась с финансовыми проблемами, из-за которых компьютер появился на полках только в ноябре, и пользователи жаловались на ненадёжность системы. Проблемы с надёжностью удалось решить, но это не помогло поднять продажи.
 Mattel Electronics выпустила домашний компьютер Aquarius
 Acorn Computers выпускает Acorn Electron — урезанную версию BBC Micro, с тем чтобы конкурировать в сегменте домашних компьютеров, стоящих меньше £200. Проблемы с производством привели к тому, что только 1/8 предзаказанных машин были поставлены к рождественскому сезону.

Примечания